Camerota steht für:

 Camerota, eine italienische Gemeinde in der Provinz Salerno

Camerota ist der Familienname folgender Personen:

 Alisyn Camerota (* 1966), amerikanische Fernsehjournalistin
 Brett Camerota (* 1985), US-amerikanischer Nordischer Kombinierer
 Eric Camerota (* 1985), US-amerikanischer Nordischer Kombinierer